Les Dremans ou Drémans sont, dans l'univers de fiction de Star Trek, une espèce extraterrestre originaire de la planète Dréma IV située dans le secteur Dréma Selcundi.

Physiologie 
Les Drémans sont des humanoïdes à la peau sombre orangée, possédant un large front et de longs doigts.

Culture 
Les Drémans tombent sous la protection de la Directive Première car ils sont une civilisation « pré-distorsion » qui possède quelques technologies comme des transmetteurs radio fréquences.

Histoire 
En 2365, Data viola la Directive Première en répondant à un appel radio d'une Drémane du nom de Sarjenka (Voir Star Trek : La Nouvelle Génération - épisode 2-15 : Correspondance).

Voir aussi

Lien externe 
  Fiche des Drémans sur Memory Alpha

Espèce extraterrestre de Star Trek